

Sigle 
 Prefetto del pretorio per l'Oriente

Chimica 
 PPO – polifenilenossido
 PPO – 2,5-difenilossazolo

Codici 
 PPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Powell Point (Bahamas)